Van der Elst ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Van der Elst (* 1980), belgischer Fußballspieler
 Cornelis van der Elst (1928–2021), niederländischer Eisschnellläufer
 François Van der Elst (1954–2017), belgischer Fußballspieler
 Franky Van der Elst (* 1961), belgischer Fußballspieler
 Frans Van der Elst (1920–1997), belgischer Politiker
 Joseph van der Elst (1896–1971), belgischer Botschafter
 Leo Van der Elst (* 1962), belgischer Fußballspieler
 Léon van der Elst (1856–1933), belgischer Diplomat

Siehe auch:
 Elst